Jona – ex comune svizzero nel distretto di See-Gaster (Canton San Gallo)
 Jona – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Giuseppe Jona (1866-1943) – medico italiano
 Luciano Jona (1897-1979) – politico italiano
 Remo Jona (1910-1954) – avvocato italiano
 Giovanni Jona-Lasinio o Gianni Jona (1932) – fisico italiano

Trasporti 
 Jona J.6 o Magni Jona J.6 – aereo prodotto dalla Piero Magni Aviazione
 Jona J.10 o Jona 10 – progetto di aereo di Alberto Jona